Christian Van Eyken, Belgisch politicus
 Gerrit Jan van Eyken, Nederlands organist en componist
 Heinrich van Eyken, Duits componist
 Henri Van Eyken, Belgisch syndicalist, vakbondsbestuurder en politicus
 Johan Albert van Eyken, Nederlands organist en componist
 Staf Van Eyken, Belgisch crimineel